Християнска народна партия може да се отнася за:
 Християнска народна партия (Белгия), съществувала през 1945-1968
 Християнска народна партия, предишно име на Християндемократически и фламандски в Белгия
 Християнска народна партия (Норвегия)
 Християнска народна партия (Перу)